Gallignano ima više značenja:
 Gallignano, Ancona
 Gallignano, Cremona